Longèves, commune française de la Charente-Maritime.
 Longèves, commune française de la Vendée.

 La Longèves, affluent de la Vendée.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France